Kentucky může být:
 Kentucky – stát na východě Spojených států amerických
 Kentucky (řeka) – řeka na východě USA
 Kentucky Camp – opuštěná osada v Arizoně
 Kentucky Township – různé správní okrsky
 Kentucky (Nový Jižní Wales) – vesnice v Novém Jižním Walesu v Austrálii
 USS Kentucky – různé lodě amerického námořnictva
 Kentucky (film) – americký film režiséra Davida Butlera z roku 1938
 Kentucky (album) – album americké rockové skupiny Black Stone Cherry z roku 2016